Иранская Про-лига 2017/2018 — 35-й сезон чемпионата Ирана по футболу. Он начался 27 июля 2017 года и закончился 27 апреля 2018 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Календарь

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Ирана на сайте iplstats.com
 Чемпионат Ирана на сайте soccerway.com

2017/2018
Иран
Спорт в Иране в 2017 году
Спорт в Иране в 2018 году